Kurchatov kan syfta på:

 2352 Kurchatov ‒ en asteroid i huvudbältet
 Igor Kurtjatov ‒ sovjetisk fysiker

Geografi

Antarktis 

 Mount Kurchatov,

Kazakstan 

 Kurtjatov (ort i Kazakstan), Pavlodar, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar